

Катайка — річка в Башкортостані, права притока Тюляні
 Катайка — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан